Stubb ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Stubb (* 1968), finnischer Politiker
 Hans Stubb (1906–1973), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Stubb-Gletscher
 Stub
 Stupp
 Stubbs